Nordea Nordic Light Open 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Стокгольме с 30 июля по 5 августа 2007 года. Турнир продолжил серию соревнований WTA на подобном покрытии, подготовительных к US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анабель Медина Гарригес (№ 32 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Агнешка Радваньская побеждает в своём дебютном финале в туре ассоциации.
 Вера Душевина уступает оба своих финала турниров ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Анабель Медина Гарригес выигрывает свой 1й турнир в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Анабель Медина Гарригес побеждает на турнире ассоциации впервые за 23,5 месяца.
 Вирхиния Руано Паскуаль выигрывает свой 1й турнир в сезоне и 38й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Nordea Nordic Light Open

 WTA Тур 2007

 Серия турниров 4-й категории

 Портал: Теннис

Швеция
Теннис
Июль 2007 года
Август 2007 года
2007